La Cène  est le titre de plusieurs peintures sur le thème iconographique du dernier repas de Jésus avec ses apôtres :
 Cène, d'Andrea del Castagno (1445-1450)
 Cène, de Domenico Ghirlandaio (1480)
 La Cène, de Cosimo Rosselli (1481-1482)
 La Cène, du Pérugin (1493-1496)
 La Cène, de Léonard de Vinci (1495-1498)
 La Cène, de l'école de Novgorod ou école iconographique de Vologda (fin )
 La Cène, d'Albrecht Dürer, gravure sur bois (1523)
 La Cène, de Pieter Coecke van Aelst (vers 1530)
 La Cène, de Lucas Cranach le Jeune (1565)
 La Cène, du Greco (1568)
 La Cène (1590), bois polychrome, Collégiale de Pont-Croix
 La Cène, du Tintoret (1592-1594)
La Cène, de Pierre Paul Rubens (1630–1631)
 La Cène, de Philippe de Champaigne (1652)
 La Dernière Cène, de Sebastiano Ricci (1713-1714), National Gallery of Art, Washington
 La Cène, de Nikolaï Gay (1863), Musée russe
 La Dernière Cène, de Salvador Dalí (1955)
 La Cène, affiche publicitaire de Marithé + François Girbaud (2005)

Notes et références

Voir aussi